Gleb Anatol'evič Panfilov 
 Marija Panfilova

Pagine correlate 

 Distretto di Panfilov